Zwei in einem Auto steht für:
 Zwei in einem Auto (1932), deutscher Spielfilm
 Zwei in einem Auto (1951), österreichischer Spielfilm